Det sydamerikanske land Bolivia er hjemsted for mange aktive og udslukte vulkaner. De aktive vulkaner befinder sig i Andes-bjergkæden Cordillera Occidental, der er beliggende i den vestlige del af landet og afgrænser den vestlige del af højsletten Altiplano. 

Mange af de aktive vulkaner ligger på grænsen til Chile. Vulkanerne er opstået i Kænozoikum og er en del af den centrale vulkanske zone (CVZ) i Andesbjergenes vulkanbælte, der er skabt som følge af Nazcapladens subduktion under den sydamerikanske plade.

Udover vulkanerne i Andesbjergene er der i Bolivias østlige landområder rester af tidligere vulkaner fra Prækambrium.

Noter

Eksterne links 

Geografiske lister
Vulkaner i Bolivia